Words (Plural von engl. word ‚Wort‘) steht für:
 Calligra Words, Textverarbeitung in der Calligra Suite
 William Whitaker’s Words, englisches Übersetzungsprogramm für Latein

musikalische Werke:
 Words (Lied), Lied von F. R. David aus dem gleichnamigen Album (1982)
 Words (Bee-Gees-Lied), Lied der Bee Gees (1968)
 Words (Tony-Rich-Album), Musikalbum von Tony Rich (1996)
 Words (Sherrié-Austin-Album), Musikalbum von Sherrié Austin (1997)
 Words (The-Real-Group-Lied), Lied von The Real Group (2006)
 Words I Never Said, Lied von Lupe Fiasco feat. Skylar Grey (2011) 

words steht für:
 words, Unix-Standardwörterbuch 

Siehe auch:
 Word